Das Dameneinzel der Australian Open 1975 war ein Tenniswettbewerb in Melbourne.

Titelverteidigerin war Evonne Goolagong. Das Finale bestritten Evonne Goolagong und Martina Navrátilová, das Goolagong in zwei Sätzen gewann.

Setzliste

Hauptrunde

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Weblinks 
 
 

Dameneinzel
1975